Lägnorna kan syfta på följande platser:

Åland 

 Lägnorna (sydväst Föglö, Åland), skär, 
 Lägnorna (Kökar, Åland), skär, 
 Lägnorna (norr Föglö, Åland), skär,